(18610) Артурдент () — астероид, входящий в Главный пояс астероидов. Был обнаружен Феликсом Хормутом в Штаркенбургской обсерватории  и получил предварительное название , согласно системе именования малых планет. Назван в честь вымышленного персонажа по имени Артур Дент, героя серии юмористических научно-фантастических романов Дугласа Адамса, известной под общим названием «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом».

См. также 
 Список астероидов (18601—18700)
 (25924) Дугласадамс

Примечания 

Астрономические объекты, открытые в 1998 году
Артур Дент
Объекты, названные в честь литературных героев
Автостопом по галактике